Törökország tartományait törökül il-nek nevezik (tsz. iller).
Minden tartománynak (régebben vilajet) van kormányzója (vali).

Minden tartomány rendelkezik egy önkormányzati központtal (il merkezi), mely a központi körzetben található (merkez ilçe); egy tartományhoz általában több körzet (ilçe, tsz. ilçeler) is tartozik. A nagyobb városoknak, mint például Isztambul, saját kerületei (semt) vannak (például Kadıköy), amelyek mahallékra oszlanak (például (Fenerbahçe).

Az önkormányzati központ neve legtöbbször megegyezik a tartomány nevével; kivétel Hatay (központja Antakya), Kocaeli (İzmit) és Sakarya (Adapazarı).

Egy körzeten belül városi és vidéki területek is lehetnek. A központi körzetet egy kinevezett kormányzóhelyettes igazgatja, minden más járást alkormányzó (kaymakam). Minden városnak saját önkormányzata van (belediye), amit a polgármester (belediye başkanı) irányít.

A tartományok és központjaik 

 A népességi adatok 2000-ből és 2012-ből valók.
 Zonguldak után a tartományok nem ábécésorrendben találhatóak, hanem a rendszámtábla számuk alapján, mivel ezek újonnan létrehozott tartományok.
 İçel tartomány nevét 2002-ben Mersinre változtatták.

Kapcsolódó szócikkek 

 Törökország közigazgatási egységei
 Törökország legnépesebb városainak listája

 
Törökország közigazgatása
Közigazgatási listák